Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2020 vond plaats van maandag 14 tot en met maandag 21 september 2020 in de Italiaanse hoofdstad Rome. In verband met de coronapandemie was het toernooi verplaatst van mei naar september. Het was de 77e editie van het vrouwen­toernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Rome 2020. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 29 speelsters uit de top 40 deel.

Het eerste reekshoofd, Simona Halep uit Roemenië, won het toer­nooi. In de eindstrijd bood zij het hoofd aan de als tweede geplaatste titelverdedigster Karolína Plíšková – de Tsjechische had last van een bles­sure, en gooide tijdens de tweede set de handdoek in de ring. Halep wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Rome op haar naam te schrij­ven, na twee verloren finales in 2017 en 2018. Het was haar 22e WTA-titel, de derde van 2020. Zij won € 205.190 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens, als elfde geplaatst, bereikte de kwartfinale – daarin moest zij het afleggen tegen Karolína Plíšková.

De Nederlandse Kiki Bertens was het vijfde reekshoofd – zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde. Haar landgenote Arantxa Rus had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar won zij van de Poolse Iga Świątek, en bereikte daarmee de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelhoudsters Viktoryja Azarenka en Ashleigh Barty hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová won het toer­nooi. In de op zon­dag 20 september gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Anna-Lena Friedsam en Raluca Olaru in twee sets. Het was hun negende gezamen­lijke titel. De Taiwanese Hsieh had daar­naast twintig eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Strýcová 22.

Het Belgische koppel Kirsten Flipkens en Elise Mertens stond als vijfde in de plaatsingslijst – door ziekte van Mertens namen zij niet daadwerkelijk aan het toernooi deel.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Nicole Melichar (VS) – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde. Haar landgenotes Kiki Bertens en Arantxa Rus strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Rome 2020
Rome